Le nom Bisbee peut désigner :

 Le nom de plusieurs localités des États-Unis:
 Bisbee, une localité d'Arizona chef-lieu du comté de Cochise.
 Bisbee, une localité du Dakota du Nord, dans le comté de Towner.